Алогрудый астрильд () — вид птиц семейства вьюрковых ткачиков (Estrildidae).

Описание 
Длина тела достигает 12 см. У самцов верхняя часть головы и спина серые, красноватые в разной степени в зависимости от подвида. Лоб светлее и может быть почти беловатым. Спинка темная с поперечными полосами. Надхвостья ярко-красные. Хвост черный. «Поводья», область вокруг глаз и бока головы черные. Черный цвет на подбородке при этом либо полностью отсутствует, либо проявляется только в виде пятна. Самки лишь незначительно отличаются от самцов. У них обычно немного меньше красного в оперении.

Живут парами или небольшими группами. Гнездо большое, грушевидной формы.

Распространение 
Обитают в Восточной Африке на территории Эфиопии, Кении, Сомали, Южного Судана и Танзании, где они являются обычными птицами. Общую площадь ареала оценивают в 1,7 млн кв. км.

Подвиды 
Выделяют два подвида:
 
 

Представители вида являются объектами торговли птицами.

Примечания

Ссылки 
 Jürgen Nicolai (Hrsg.), Joachim Steinbacher (Hrsg.), Renate van den Elzen, Gerhard Hofmann, Claudia Mettke-Hofmann: Prachtfinken — Afrika, Serie Handbuch der Vogelpflege, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8001-4964-3

Вьюрковые ткачики
Птицы Африки
Животные, описанные в 1881 году